Chrám svaté Paraskevy může znamenat:

 Chrám svaté Paraskevy (Dobroslava) – řeckokatolická dřevěná cerkev nacházející se v obci Dobroslava v okrese Svidník v Prešovském kraji
 Chrám svaté Paraskevy (Nová Polianka) – dřevěná sakrální stavba, která původně stála v Nové Poliance, v současnosti se nachází ve skanzenu ve Svidníku
 Chrám svaté Paraskevy (Potoky) – dřevěný kostel v obci Potoky v okrese Stropkov v Prešovském kraji na Slovensku